Cette page contient les pages d'homonymie de Cordelia, Cordélia et Cordeilla.

Cordelia est un prénom, courant en anglais, élaboré à partir du terme latin cor (« cœur » en français). Dans la tradition celtique, il signifie « fille de la mer » ou « joyau de la mer », en raison de son association avec la figure mythologique galloise de Creiddylad. Cordollya, Cordula, Cordiella, Cordeilia, Cordell, Cordele en sont des variantes. Les prénoms Adèle, Dahlia, Delia ou Dalila sont parfois assimilés à Cordelia et partagent le surnom de Dilly.

Prénom 

 Cordelia Bugeja, actrice anglaise
 Cordelia Edvardson, journaliste et écrivain, lauréate en 1986 du Prix frère et sœur Scholl
 Louise Cordélia Eucharis Greffulhe, épouse de Boniface de Castellane et arrière-grand-mère du célèbre dandy
 Cordelia Agnes Greene, physicienne, philanthrope et suffragette new-yorkaise du 
 Cordelia Hawkins, qui a donné son nom à la ville de Cordele en Géorgie
 Cordélia Viau, protagoniste d'une affaire criminelle à l'origine de Cordélia (1980), film de Jean Beaudin
 , peintre américain

Personnalités désignées par ce prénom 
 Cordelia, reine légendaire de l’île de Bretagne
 Cordeilla, nom anglais de Creiddylad, personnage féminin de la mythologie galloise
 Cordelia, autrice, youtubeuse, tiktokeuse française

Personnage de fiction 

 Cordelia Chase, un des principaux personnages des séries télévisées Buffy contre les vampires et Angel.

  Cordelia Goode/Foxx,  un des personnages principaux de la saison 3 de American Horror Story : Coven et de la saison 8 de American Horror Story : Apocalypse.  C'est une sorcière : The Supreme.

Autres 
Cordélia ou Cordelia peut désigner :
 Cordélia, un des satellites naturels de la planète Uranus ;
 (2758) Cordelia, astéroïde de la ceinture principale ;
 Cordélia (1980), film de Jean Beaudin ;
 Cordelia, capitale mythique des Salasses, à l'emplacement d'Aoste ;
 Cordelia, genre de papillons de la famille des Lycaenidae.

Voir aussi 
 Dialogue with Cordelia, pièce pour clarinette et violoncelle de Berthold Goldschmidt
 En busca de Cordelia y Poemas rumanos, recueil de poésie de Clara Janés
 , édifice du Comté de Latah dans l'Idaho, répertorié au Registre national des lieux historiques

Référence

Source